carrier, tipologia di proteina;
 carrier, operatore di telecomunicazioni che fornisce a terzi la rete di telecomunicazioni di cui necessitano;
 Carrier, gruppo di nativi americani di lingua athabaska vissuto nella regione subartica del Canada;
 Willis Haviland Carrier, ingegnere statunitense che inventò l'aria condizionata;
 Carrier, azienda statunitense produttrice di sistemi di raffreddamento/riscaldamento;

Geografia 
 Carrier, comune degli Stati Uniti in Oklahoma

Musica 
 The Carrier, brano tratto dall'album My Life in the Bush of Ghosts di Brian Eno e David Byrne del 1982;
 Carrier,  album di Pauline Oliveros, Andrew Deutsch, e Peer Bode del 1998;
 Carrier, album dei The Dodos del 2013.